Katangi kan syfta på följande platser:

Indien 

 Katangi, Balaghat, Madhya Pradesh, 
 Katangi, Jabalpur, Madhya Pradesh, 

Robotskapade Indienförgreningar